Avigdor Nebenzahl (1935-), rabbin orthodoxe israélien, posek et Rosh Yeshiva, ancien grand-rabbin de la vieille ville de Jérusalem. Il est le fils de Yitzhak Nebenzahl.
 Michel Nebenzahl (1941-2018), professeur de philosophie, docteur en médecine ayant officié à l'université de Nanterre Paris X entre 1974 et 2007 en tant que maître de conférences.
 Seymour Nebenzal (né Seymour Nebenzahl) (1897 ou 1899-1961), est un producteur de cinéma américain d'origine allemande.
 Yitzhak Nebenzahl(1907-1992), économiste israélien d'origine allemande, contrôleur d'État de l'État d'Israël de 1948 à 1981, le médiateur (ombudsman) de l'État d'Israël de 1961 à 1981, officier supérieur de la Banque d'Israël et de la Banque postale. Il est le père de Avigdor Nebenzahl 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif